Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1975 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1976.

Таблица

Матчи

Тур 1
Насьональ 1-0 Ливерпуль
Пеньяроль 1-0 Ривер Плейт
Уракан Бусео 1-1 Данубио

Тур 2
Ривер Плейт 0-2 Уракан Бусео
Насьональ 1-1 Данубио
Пеньяроль 2-0 Ливерпуль

Тур 3
Пеньяроль 1-1 Данубио
Ливерпуль 0-4 Ривер Плейт
Насьональ 2-2 Уракан Бусео

Тур 4
Ливерпуль 3-5 Данубио
Пеньяроль 6-1 Уракан Бусео
Насьональ 2-0 Ривер Плейт

Тур 5
Насьональ 1-5 Пеньяроль
Ливерпуль 1-6 Уракан Бусео
Ривер Плейт 0-3 Данубио

Матч за 2-ю путёвку
Насьональ 3-1 Данубио

Ссылки
 результаты до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая